Yol steht für:
 Yol – Der Weg, türkischer Spielfilm von 1982

yol steht für:
 Yola (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung